Il singolare  del Brasil Tennis Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Monica Niculescu ha vinto la prima edizione del torneo sconfiggendo in finale Ol'ga Alekseevna Pučkova per 6-2, 4-6, 6-4.

Teste di serie

 Venus Williams (semifinale)
 Jaroslava Švedova (primo turno)
 Kirsten Flipkens (primo turno)
 Chanelle Scheepers (secondo turno)

  Magdaléna Rybáriková (quarti di finale)
  Anabel Medina Garrigues (primo turno)
  Kristina Mladenovic (semifinale)
  Annika Beck (secondo turno)

Qualificate

  Beatriz García Vidagany (secondo turno)
  Hsu Chieh-yu (primo turno)
  Tereza Mrdeža (secondo turno)

  Kristina Barrois (primo turno)
  María Irigoyen (primo turno)
  Adriana Pérez (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Brasil Tennis Cup 2013
WTA Tour 2013